Минерал Појнт има више значења:
 Минерал Појнт (Висконсин)
 Минерал Појнт (Мисури)